Fyfield (Essex), een plaats in Engeland
Fyfield (Gloucestershire), een plaats in Engeland
Fyfield (Hampshire), een plaats in Engeland
Fyfield (Oxfordshire), een plaats in Engeland
Fyfield (Wiltshire), een plaats in Engeland, 5 km ten westen van Marlborough, Wiltshire
Fyfield (Pewsey), een plaats in Engeland, 2 km ten oosten van Pewsey, Wiltshire